Whitehead Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Whitehead Township (North Carolina)
 Whitehead Township (Oklahoma)